Die Q School 2022/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Profitour. Die Sieger in den vier Gruppen dieses Turniers erhielten die Startberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Die Spiele fanden vom 16. bis 21. Mai im Ponds Forge International Sports Centre in Sheffield statt.

Rod Lawler, Fergal O’Brien, Andy Lee und Bai Langning schafften die Qualifikation für die nächsten beiden Spielzeiten. O’Brien konnte damit seine seit 1991 andauernde Profikarriere nahtlos fortsetzen, Lawler und Bai kehrten nach einem, Lee nach zwei Jahren Unterbrechung auf die World Snooker Tour zurück.

Ergebnisse 
173 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Sie spielten um die vier Plätze der World Snooker Tour, die im ersten Q-School-Turnier vergeben wurden. Nach dem offiziellen Turniermodus wurde das Turnier in sechs Runden gespielt, bis die vier Halbfinalisten feststanden. Halbfinale und Finale wurden dann nicht mehr ausgetragen. 90 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, 83 Spieler waren für Runde 2 gesetzt. Alle Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt (4 Gewinnframes).

Vier Spieler aus den deutschsprachigen Ländern waren angetreten, Jamshid Kharazchi und Umut Dikme aus Deutschland schieden in Runde 1 bzw. 2 aus. Lukas Kleckers scheiterte im Halbfinale seines Turnierviertels; der Deutsche verpasste damit die Verlängerung seiner Profizeit. Der österreichische Meister Florian Nüßle besiegte mit Andrew Higginson einen Spieler, der nur knapp aus der Profitour ausgeschieden war, er verlor danach aber ebenfalls im Halbfinale gegen den aus der Tour ausgeschiedenen Sunny Akani knapp mit 3:4.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Ergebnisse in vier Gruppen dargestellt, die jeweils ein Viertel des Turnierbaums repräsentieren.

kl. = kampflos

Gruppe 1 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 2 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 3 
Runde 1

|}
|}

Gruppe 4 
Runde 1

|}
|}

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden 30 Century-Breaks gespielt. Insgesamt gelangen 23 Spielern solche Breaks von mindestens 100 Punkten. Das höchste spielte Michael Georgiou mit 139 Punkten.

Quellen

Weblinks 
 2022 Q School - Event 1 bei CueTracker

2022 1
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Sheffield